В одиночному розряді тенісного турніру WTA South Carolina 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Еліз Берджін здобула титул, у фіналі перемігши Тіну Шоєр-Ларсен 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Еліз Берджін (переможниця)
  Сандра Чеккіні (2-ге коло)
  Сьюзен Маскарін (чвертьфінал)
  Деббі Спенс (чвертьфінал)

 Сабрина Голеш (1-ше коло)
 Катрін Танв'є (півфінал)
 Тіна Шоєр-Ларсен (фінал)
 Лаура Гільдемейстер (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA South Carolina